Der Copa Constitució 2020 war die 28. Auflage des Pokalwettbewerbs in Andorra. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 19. Januar und dem 29. Juli 2020 ausgetragen. Alle Begegnungen wurden in einem Spiel entschieden.

Inter Club d’Escaldes gewann zum ersten Mal den Pokal. Im gleichen Jahr holte die Mannschaft den Meistertitel und somit auch das Double. Titelverteidiger UE Engordany scheiterte bereits im Viertelfinale.

Turnierverlauf

Achtelfinale 
Im Achtelfinale traten die vier Mannschaften an, die zur Saisonhälfte der Primera Divisió die Plätze 5 bis 8 belegten, sowie vier Teams aus der Segona Divisió. Die Spiele fanden am 19. Januar 2020 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Vereine, die zur Saisonhälfte der Primera Divisió die Plätze 1 bis 4 belegten, stiegen in dieser Runde ein. Die Spiele fanden zwischen dem 25. Januar und 12. Februar 2020 statt.

|}

Halbfinale 
Die Spiele fanden am 26. Juli 2020 statt.

|}

Finale

Graphische Übersicht

Weblinks 
 Ergebnisse rsssf.com

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020